

Toponymes 
 Bürgel, ville allemande de Thuringe.
 Bürgel, nom allemand de la ville tchèque de Hrádek.